Сабина — фамилия и женское имя. 

Известные носители

Родовое имя 
 Поппея Сабина — римская императрица, жена Нерона.
 Вибия Сабина — римская императрица, жена Адриана.

Фамилия 
 Сабина, Карл — чешский писатель
 Хоакин Сабина — испанский певец

Личное имя 
 Сабина Баварская (1492—1564) — дочь баварского правителя Альберта IV из рода Виттельсбахов, в замужестве — герцогиня Вюртембергская.
 Сабина Вюртембергская (1549—1581) — принцесса Вюртембергская, в замужестве первая ландграфиня Гессен-Кассельская.
 Святая Сабина
 Шпильрейн-Шефтель, Сабина Николаевна — психоаналитик.
 Бергман-Поль, Сабина — политик.
 Азема, Сабина — актриса.
 Мейер, Сабина — кларнетистка.
 Лисицки, Сабина — теннисистка.

Прочее 
 (665) Сабина — астероид, открытый в 1908 году.
 Санта-Сабина — церковь в Риме.
 Сабина () — род растений семейства Кипарисовые.
 Сабина — фильм итальянского режиссёра Роберто Фаэнца, снятый в 2002 году.
 Сабина-Поджо Миртето — субурбикарная епархия Римской епархии.

См. также 
 Сабины
 Сабин
 Сабрина

Женские имена
Страницы значений:Тёзки